TPP, sigle composé des deux lettres T et P, peut faire référence à :
 thiamine pyrophosphate, un coenzyme,
phosphate de triphényle,
 Tarapoto au Pérou, selon la liste des codes AITA des aéroports,
 Le Tribunal permanent des Peuples, un tribunal d'opinion fondé le  à Bologne, en Émilie-Romagne (Italie) à l'initiative du sénateur et théoricien italien Lelio Basso ;
 Sigle de Trans-Pacific Strategic Economic Partnership.
 Twitch Plays Pokémon